Василий Хомяков:
 Хомяков, Василий Григорьевич (1900—1968) — советский учёный-электрохимик и педагог.
 Хомяков, Василий Сергеевич (1924—1944) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.